Winnetou  se poate referi la:

 Personaj
 Winnetou – personaj nativ american, fictiv, ce apare în mai multe romane scrise de Karl May

 Literatură
 Winnetou – serie de romane de aventuri scrise de Karl May

 Film
 1963 Winnetou 1 (Winnetou 1. Teil) – film western în regia lui Harald Reinl
 1964 Winnetou 2 (Winnetou 2. Teil) – film western în regia lui Harald Reinl
 1965 Winnetou 3 (Winnetou 3. Teil) – film western în regia lui Harald Reinl
 1968	Winnetou în Valea Morții (Winnetou und Shatterhand im Tal der Toten) – film western în regia lui Harald Reinl

 Alte filme cu Winnetou
 1962 Comoara din Lacul de Argint (Der Schatz im Silbersee) – film western în regia lui Harald Reinl
 1964 Old Shatterhand (Old Shatterhand) – film western în regia lui Hugo Fregonese
 1964 Printre vulturi (Unter Geiern) – film western în regia lui Alfred Vohrer